Аньикур-э-Сеше́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Марль. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02004.

Население 

Население коммуны на 2010 год составляло 207 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 127 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 86 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 67,7 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 86 активных жителей работали 68 человек (44 мужчины и 24 женщины), безработных было 18 (8 мужчин и 10 женщин). Среди 41 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 

 Собор святого Медара в Аньикуре (фр.), построенный в 12 веке, является историческим памятником Франции
 Церковь святого Агапита в Сешеле (фр.)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Аньикур-э-Сешель

Коммуны департамента Эна